Walnut Hill (Illinois) 
Walnut Hill (Tennessee)

Desambiguações de topônimos